L'Idiko Erasitechniko Protathlema 1968 è la 1ª edizione delle qualificazioni alla Beta Ethniki.

Gruppo Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1968-1969

Gruppo Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1968-1969

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1968